Дмитрий Устинов:
 Устинов, Дмитрий Ефимович (1920—2014)  — бригадир горнопромышленного управления, Герой Социалистического Труда. 
 Устинов, Дмитрий Фёдорович (1908—1984) — министр обороны СССР, Маршал Советского Союза.